Мочилы — деревня в Ливенском районе Орловской области России.

Входит в Здоровецкое сельское поселение.

География 
Расположена вдоль автомобильной дороги 54К-5, а также железнодорожной линии со станцией Здоровец Московской железной дороги. На противоположной стороне железной дороги находится деревня Прусынок Русско-Бродского сельского поселения.

В Мочилах имеются три улицы — Вокзальная, Отрадная и Первомайская.

Население

Примечания

Ссылки 
 Мочилы (деревня)
 Мочилы

Населённые пункты Ливенского района